Zwei Schiffe der Kaiserlich Japanischen Marine trugen den Namen Akitsushima. Der Name ist eine alte Bezeichnung für Japan und bedeutet “Land der Libellen”.

 Akitsushima (Schiff, 1894), ein 1894 in Dienst gestellter und 1927 abgewrackter Geschützter Kreuzer.
 Akitsushima (Schiff, 1942), ein 1942 in Dienst gestelltes und 1944 versenktes Flugzeugmutterschiff.